La stagione 2018 delle TCR Europe Series è la prima edizione del campionato nato dalla fusione tra coppa europea turismo e TCR Trophy Europe. È iniziata il 6 maggio a Le Castellet ed è terminata il 21 ottobre in Catalogna. Al campionato è stato inoltre aggregato il TCR Benelux Touring Car Championship, i cui titoli sono stati assegnati in base ai risultati di alcune gare specifiche del campionato. Mikel Azcona, su CUPRA TCR, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre la KCMG si è aggiudicata il titolo scuderie. Giovanni Altoè, infine, si è aggiudicato il titolo riservato ai piloti su vetture con cambio DSG. I titoli del Benelux sono invece andati a Jean-Karl Vernay, su Audi RS3 LMS TCR, e alla sua scuderia, il Leopard Lukoil Team.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

TCR Europe Series

Classifica piloti

Classifica scuderie

Trofeo DSG

TCR BeNeLux Touring Car Championship

Classifica piloti

Classifica scuderie

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2018
Serie automobilistiche per vetture Turismo